bevalling
Baring (familie)
Baring (Missouri)
Baring (Washington)
Båring, een plaats in Denemarken